«The Singles Collection, Volume 1» — це збірка, випущена обмеженим тиражем, яка складається з серії CD (бокс-сет), британського рок-гурту «Queen», яка вийшла у 2008 році. Бокс-сет містить ремастеризовані версії перших 13 найкращих синглів, випущених «Queen», включаючи Б-сторону, які потрапили до «топ-40» чартів по всьому світу.

Трек-лист 

Диск 1
 «Keep Yourself Alive» — 3:49
 «Son and Daughter» — 3:20

Диск 2
 «Seven Seas of Rhye» — 2:51
 «See What a Fool I've Been» — 4:29

Диск 3
 «Killer Queen» — 3:02
 «Flick of the Wrist» — 3:18

Диск 4
 «Now I'm Here» — 4:15
 «Lily of the Valley» — 1:40

Диск 5
 «Bohemian Rhapsody» — 5:55
 «I'm in Love with My Car» — 3:12

Диск 6
 «You're My Best Friend» — 2:51
 «'39» — 3:30

Диск 7
 «Somebody to Love» — 4:58
 «White Man» — 5:00

Диск 8
 «Tie Your Mother Down» — 3:47
 «You and I» — 3:25

Диск 9
 «Good Old-Fashioned Lover Boy» — 2:58
 «Death on Two Legs (Dedicated to...)» — 3:43
 «Tenement Funster» — 2:55
 «White Queen (As It Began)» — 4:34

Диск 10
 «We Are the Champions» — 3:04
 «We Will Rock You» — 2:02

Диск 11
 «Spread Your Wings» — 4:35
 «Sheer Heart Attack» — 3:25

Диск 12
 «Bicycle Race» — 3:02
 «Fat Bottomed Girls» — 3:23

Диск 13
 «Don't Stop Me Now» — 3:31
 «In Only Seven Days» — 2:31

Посилання 
 «The Singles Collection Volume 1» на офіційному вебсайті «Queen» 

Бокс-сети Queen